Niedner kan avse:

 Christian Wilhelm Niedner (1797–1865) – tysk kyrkohistoriker
 Felix Niedner (1859–1934) – tysk filolog och litteraturhistoriker

Tyska efternamn